Краснопольский сельский округ

Кировская область 

 Краснопольский сельский округ Сунского района (упразднён)

Сахалинская область 

 Краснопольский сельский округ Углегорского района (упразднён)

Тульская область 

 Краснопольский сельский округ Кимовского района